Salvato ist der Familienname von:
 Cristian Salvato (* 1971), italienischer Radrennfahrer
 Laura Jane Salvato (* 1963), US-amerikanische Schauspielerin